Ai vist lo lop, lo rainard, la lèbre (, , ) — окситанская и французская народная песня, исполняющаяся от лица случайного свидетеля того, как в лесу плясали волк, лиса, и, в зависимости от версии, заяц, ласка и жаворонок.

История 
Впервые текст песни упоминается в XII—XIV веках в Провансе, ориентировочно в XV веке в Бургундии появляется французский перевод, а к XIX веку песня распространяется по всей территории Центрального массива. Музыкальные критики неоднократно подмечали сатирический характер песни, где животные олицетворяют правящие классы и духовенство: волк — король, лиса — рыцарь, а заяц — духовник. Во втором куплете окситанской версии песни описывается тяжкая доля крестьянина, трудившегося целый год, но ничего не получившего и едва не напившегося с горя в таверне, а затем со злобой наблюдающего за пляской зверей. Также высказывается версия о сексуальном подтексте: деревцо, вокруг которого танцуют звери, символизирует фаллос, а пляска — эвфемизм для обозначения оргии. Наиболее явственно он проявляется в версии, распространённой у кажунов (франкофонной этнической группы, проживающей в американском штате Луизиана); более того, к танцу присоединяется ребёнок, что намекает на следующий за этим акт педофилии. Бургундская версия является пародией на католическую секвенцию Dies irae и заканчивается латинским словом «Miserere» — помилуй. Мелодия песни составлена в форме трёхтактного бурре. Сейчас песня является детской, с 1970-х годов в результате популярности фолк-ривайвла и появления ансамблей средневековой музыки она вновь обретает популярность как средневековая песня.

Текст песни 

Примечания: курсивом во французском тексте выделены устаревшие слова.

Известные каверы и записи 
 Окситанская версия этой песни была записана группой Mont-Jòia в 1976 году, в стиле реконструкции. Песня включена в альбом «Cant e Musica de Provença XIIe-XXe».
 Самым известным кавером является кавер-версия в исполнении немецкой фолк-метал-группы «In Extremo», вошедший в альбом «Weckt die Toten!» 1998 года.
 Бургундская версия исполнялась французской группой «» 2001 г.
 Бретонская версия песни под названием «La Jument de Michao» () была популяризована в исполнении Нольвенн Леруа и фолк-трио «Tri Yann».
 Каджунская версия исполнялась группой зайдеко «».
 В 1999 году группой «Virelai» был выпущен датскоязычный кавер «En Ulv, en Ræv, en Hare»
 Белорусскоязычный кавер «Я бачыў воўка, лісу і зайца» был выпущен в 2007 году белорусской фолк-группой «Testamentum Terrae».
 В 2021 году исполнитель «Latte» выпустил кавер песни, где помимо оригинального окситанского теста добавил много русскоязычных строчек, раскрывающих авторское видение песни. Кавер представляет собой «менестрельский фолк-трэп» и задействует арфу, фортепиано, флейту и 808-ой басс.

Примечания

Ссылки 
 Исполнение соло а капелла

Французские народные песни
Средневековая сатира
Сатирические произведения
Культура Окситании